WWR steht für:
 Bahnhof Waren (Müritz) (DS100-Code), deutscher Bahnhof
 West Woodward Airport (IATA-Code), Flughafen von Woodward (Oklahoma), Woodward County, Oklahoma

wwr steht für:
 Warrwa (ISO-639-3-Code), eine der Nyulnyulansprachen in Australien

Abkürzung